Tamara může být:
 Tamara – ženské jméno
 polská přezdívka lokomotivy typu TEM2
 KRTP-86 Tamara – radiotechnický pátrač
 Támar – biblická postava
 326 Tamara planetka v hlavním pásu planetek

Související články 
 Tamar – rozcestník